Stalybridge Celtic FC (celým názvem: Stalybridge Celtic Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Stalybridge v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1909. V sezóně 1921/22 se Celtic stal členem profesionální Football League, ovšem kvůli finančním problémům z ní vystoupil hned další sezónu (FL3 North: 1921/22 – 7. místo, 1922/23 – 11. místo). Od sezóny 2017/18 hraje v Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bower Fold s kapacitou 6 500 diváků.

Získané trofeje 

 Manchester Senior Cup ( 1× )
 1922/23
 Cheshire Senior Cup ( 2× )
 1952/53, 2000/01

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1935/36, 1993/94, 1999/00
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2001/02

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1911–1912: Lancashire Combination (Division Two)
 1912–1921: The Central League
 1921–1923: Football League Third Division North
 1923–1978: Cheshire County League
 1978–1982: Cheshire County League (Division One)
 1982–1987: North West Counties League (Division One)
 1987–1988: Northern Premier League (Division One)
 1988–1992: Northern Premier League (Premier Division)
 1992–1998: Conference National
 1998–2001: Northern Premier League (Premier Division)
 2001–2002: Conference National
 2002–2004: Northern Premier League (Premier Division)
 2004–2015: Conference North
 2015–2017: National League North
 2017– : Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1909